Juli Eupator (en llatí Tiberius Julius Eupator, en grec antic Τιβέριος Ἰούλιος Ευπάτωρ) va ser un rei del Bòsfor Cimmeri durant el regnat d'Antoní Pius, Marc Aureli i Luci Aureli Ver. Era amb tota probabilitat fill de Cotis II del Bòsfor i germà de Remetalces del Bòsfor, que el va precedir en el regne, encara que algunes fonts el fan fill de Remetalces.

Llucià de Samòsata l'anomena Juli Eupator, i diu que els seus ambaixadors van portar el tribut a l'emperador romà. Podria ser també el rei que es menciona en un paràgraf de Juli Capitolí, on explica que Antoní Pius va haver d'intervenir a favor de Remetalces en una disputa entre aquest i Juli Eupator. S'ha trobat alguna moneda d'aquest rei amb la imatge del seu rostre a un costat i la de Marc Aureli i Luci Ver a l'altra.

Va succeir a Remetalces l'any 154. Devia morir el 173 i el va succeir el seu germà Sauromates II.

Referè4ncies 

Reis del Bòsfor Cimmeri
Julis nous